Білодід: — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білодід Валентин Валентинович — солдат резерву ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Білодід Геннадій Григорович (1977, Київ) — український дзюдоїст, чемпіон Європи (2001, 2003).
 Білодід Дар'я Геннадіївна (*2000) — українська дзюдоїстка, чемпіонка Європи (2017), дочка Геннадія Білодіда.
 Білодід Іван Костянтинович (1906–1981, Київ) — український мовознавець, академік АН УРСР (1957) і АН СРСР (1972).
 Білодід Олександр Іванович (1934–2012) — український мовознавець, син Івана Білодіда.
 Білодід Ростислав Митрофанович (1932, Київ) — український дипломат.

Українські прізвища